Георги Илиев може да се отнася за:
 Георги Илиев (политик) (р. 1974), български политик и предприемач, кмет на Слатина (район)
 Георги Илиев (Гаджал войвода, 1811 – 1899), български революционер
 Георги Илиев (писател) (1881-1961), български писател
 Георги Илиев (кмет на Видин) (1897 – 1963), български адвокат, кмет на Видин
 Георги Илиев - Майкъла (р. 1956), български футболист
 Георги Илиев (1966 – 2005), български борец
 Георги Илиев (р. 1981), български футболист
 Георги Илиев Тодоров (р. 1990), български футболист

Вижте също 
 Илиев